Гимназија Свети Сава, може се односити на:
 Гимназија Свети Сава, у Београду
 Гимназија Свети Сава, у Пећи са седиштем у Гораждевцу
 Гимназија Свети Сава, у Пожеги
 Гимназија Свети Сава, у Приједору